Buckhead kan betekenen:
 Buckhead (Atlanta), het rijke noordelijke stadsdeel van Atlanta, Georgia, VS met 77.000 inwoners (2010)
 Buckhead (Georgia), een plaats in Morgan County (Georgia), VS met 222 inwoners (2006)